Dit is een lijst van planetoïden 90801-90900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90801) - || 1994 VU5 || 9 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90802) - || 1994 WY || 25 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90803) - || 1994 WG5 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90804) - || 1994 WL8 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90805) - || 1994 WP8 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90806) Rudaki || 1995 AE || 4 januari 1995 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (90807) - || 1995 CF6 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90808) - || 1995 CM6 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90809) - || 1995 DX2 || 24 februari 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (90810) - || 1995 DY2 || 24 februari 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (90811) - || 1995 DC5 || 22 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90812) - || 1995 EH3 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90813) - || 1995 ES7 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90814) - || 1995 FV4 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90815) - || 1995 FQ6 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90816) - || 1995 OZ3 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90817) Doylehall || 1995 RO || 1 september 1995 || Haleakala || AMOS
|-
| (90818) Daverichards || 1995 RR || 14 september 1995 || Haleakala || AMOS
|-
| (90819) - || 1995 SN || 18 september 1995 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (90820) McCann || 1995 SS1 || 20 september 1995 || Haleakala || AMOS
|-
| (90821) - || 1995 SA2 || 26 september 1995 || Kleť || Kleť
|-
| (90822) - || 1995 SR24 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90823) - || 1995 SX45 || 26 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90824) - || 1995 SF53 || 28 september 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90825) Lizhensheng || 1995 SU53 || 28 september 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90826) Xuzhihong || 1995 TL1 || 14 oktober 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90827) - || 1995 TU3 || 15 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90828) - || 1995 UH2 || 23 oktober 1995 || Kleť || Kleť
|-
| (90829) - || 1995 UY5 || 21 oktober 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (90830) Beihang || 1995 UX7 || 25 oktober 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90831) - || 1995 UL14 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90832) - || 1995 UX14 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90833) - || 1995 UQ18 || 18 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90834) - || 1995 UR46 || 20 oktober 1995 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (90835) - || 1995 UT71 || 20 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90836) - || 1995 VF3 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90837) Raoulvalentini || 1995 WT4 || 18 november 1995 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (90838) - || 1995 WD7 || 21 november 1995 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (90839) - || 1995 WN7 || 27 november 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90840) - || 1995 WY12 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90841) - || 1995 WT13 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90842) - || 1995 YZ4 || 16 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90843) - || 1995 YZ22 || 21 december 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| (90844) - || 1996 AF3 || 12 januari 1996 || Kiso || Kiso
|-
| (90845) - || 1996 BO6 || 18 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90846) - || 1996 DY || 21 februari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90847) - || 1996 EJ3 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90848) - || 1996 EP7 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90849) - || 1996 EU9 || 12 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90850) - || 1996 FM1 || 16 maart 1996 || Haleakala || AMOS
|-
| (90851) - || 1996 GX || 7 april 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90852) - || 1996 GS4 || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90853) - || 1996 GF5 || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90854) - || 1996 GT8 || 13 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90855) - || 1996 GZ8 || 13 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90856) - || 1996 GL20 || 15 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90857) - || 1996 HN8 || 17 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90858) - || 1996 HJ19 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90859) - || 1996 HH20 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90860) - || 1996 HP20 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90861) - || 1996 JD || 7 maart 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (90862) - || 1996 KM1 || 22 maart 1996 || Macquarie || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| (90863) - || 1996 QR1 || 17 augustus 1996 || Church Stretton || S. P. Laurie
|-
| (90864) - || 1996 RJ1 || 9 september 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (90865) - || 1996 RC11 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90866) - || 1996 RA28 || 10 september 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (90867) - || 1996 SX6 || 21 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90868) - || 1996 SX7 || 18 september 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90869) - || 1996 TC16 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90870) - || 1996 TJ18 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90871) - || 1996 TG19 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90872) - || 1996 TZ40 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90873) - || 1996 TE44 || 6 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90874) - || 1996 TX64 || 3 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90875) Hoshitori || 1996 VE1 || 3 november 1996 || Saji || Saji
|-
| (90876) - || 1996 VW4 || 13 november 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90877) - || 1996 VQ5 || 14 november 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| (90878) - || 1996 VY37 || 1 november 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90879) - || 1996 WB1 || 19 november 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90880) - || 1996 WZ2 || 30 november 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| (90881) - || 1996 XN6 || 3 december 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (90882) - || 1996 XB25 || 9 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90883) - || 1996 XB26 || 8 december 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| (90884) - || 1996 XC36 || 12 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90885) - || 1996 YR2 || 29 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90886) - || 1996 YT2 || 18 december 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (90887) - || 1997 AH2 || 3 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90888) - || 1997 AB3 || 4 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90889) - || 1997 AQ11 || 3 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90890) - || 1997 AT12 || 10 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90891) - || 1997 AE15 || 13 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90892) Betlémská kaple || 1997 BC || 16 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (90893) - || 1997 BE || 16 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (90894) - || 1997 BF2 || 28 januari 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (90895) - || 1997 CC2 || 2 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90896) - || 1997 CJ3 || 3 februari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (90897) - || 1997 CF6 || 1 februari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (90898) - || 1997 CQ19 || 11 februari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (90899) - || 1997 EL1 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90900) - || 1997 EA2 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten